BMW E39 var den interne modelkode for den fjerde modelgeneration af bil- og motorcykelfabrikanten BMW's øvre mellemklassebil, 5-serien.

Modellen kom på markedet i september 1995. I første omgang var det kun Limousine-udgaven af E34 som blev afløst, mens Touring (E34/2) fortsat blev produceret frem til december 1996. Motoreffekten gik fra 85 kW (115 hk) i 525td til 294 kW (400 hk) i den i oktober 1998 introducerede M5.

Modelhistorie

Generelt 
Ved introduktionen fandtes E39 kun som sedan (Limousine) med fire døre. Først i december 1996 blev stationcarmodellen introduceret under betegnelsen Touring, og havde igen de karakteristiske L-formede baglygter. Ligesom forgængeren kunne bagruden på E39 Touring åbnes separat for at lette af- og pålæsning.

Til forskel fra forgængeren fandtes E39 ikke i nogen version med firehjulstræk. Først efterfølgeren E60 kunne med tilnavnet xDrive igen leveres med træk på alle fire hjul.

I forhold til køreegenskaberne gik man med E39 nye veje, idet modellen (ifølge BMW) var verdens første masseproducerede bil med en såkaldt letvægts undervogn, hvor de fleste komponenter var fremstillet af aluminium. En nyhed i denne klasse var ligeledes det komplette udstødningssystem fremstillet af rustfrit stål.

Modelserien omfattede også versionen 540i Protection med specielt sikkerhedsudstyr som skudsikkert vinduesglas og forstærket karrosseri. Med det ekstra sikkerhedsudstyr vejede modellen ca. 170 kg mere end en normal 540i Limousine.

Udstyr 
Denne generation af 5-serien kunne for første gang leveres med dobbeltlagssideruder, som skulle forbedre støjdæmpning og temperaturisolering. Modellen fik også flere hidtil ukendte ekstraudstyrsmuligheder som f.eks. et multifunktionsrat, på hvilket der var monteret integrerede taster til betjening af fartpilot, klimaanlæggets recirkulationsfunktion, radio og telefon. Som ekstraudstyr kunne dette rat bestilles med opvarmning, som ligeledes blev betjent med en i selve rattet integreret tast.

Facelift 
I september 2000 gennemgik modelserien et optisk facelift og fik samtidig revideret motorprogrammet. Forlygterne blev udskiftet med nye forlygter med Celis-positionslysringe og runde blinklys, og baglygterne fik ligeledes Celis-teknik. Celis-teknikken var en konstruktionsidé fra Hella, som er en stor fabrikant af bildele med hovedsæde i Lippstadt. M52TÜ-motorerne blev afløst af de nye M54-motorer, alle med lidt større slagvolume og effekt. Alle stødlister blev lakeret i bilens farve (undtagen biler med M-sportspakke og M5), og BMW-nyrerne (kølergrillen) blev også ændret. Designet på frontskørterne blev ændret, og tågeforlygterne blev runde i stedet for firkantede. Derudover fik navigationssystemet en ny 16:9-billedskærm, som afløste den gamle 4:3-skærm.

Følgende motorer blev afløst:
 520i (2,0 liter med 110 kW (150 hk)) af 520i (2,2 liter med 125 kW (170 hk))
 523i (2,5 liter med 125 kW (170 hk)) af 525i (2,5 liter med 141 kW (192 hk))
 528i (2,8 liter med 142 kW (193 hk)) af 530i (3,0 liter med 170 kW (231 hk))
 525td (2,5 liter med 85 kW (115 hk)) af 520d (2,0 liter med 100 kW (136 hk)), samtidig modelseriens eneste firecylindrede motorversion
 525tds (2,5 liter med 105 kW (143 hk)) af 525d (2,5 liter med 120 kW (163 hk))
 530d (2,9 liter med 135 kW (184 hk)) af 530d (2,9 liter med 142 kW (193 hk))

Fra september 1999 kunne man mod merpris bestille det nye elektroniske stabilitetsprogram DSC III, som var standardudstyr på 535i og 540i.

Motorer 
Ved introduktionen af E39 i 1995 kunne der vælges mellem tre benzin- og én dieselmotor. Det drejede sig om de fra 3-serien kendte sekscylindrede benzinrækkemotorer (M52) i 520i, 523i og 528i såvel som den 2,5-liters turbodieselmotor med hvirvelkammerindsprøjtning (M51) i 525tds. Et år senere introducerede BMW V8-modellerne 535i og 540i (M62), hvor sidstnævnte havde 6-trins gearkasse som standard. I 1998 kom den første commonrail-dieselmotor (M57) i 530d samtidig med M5, som var den på det tidspunkt stærkeste 5-serie. I foråret 1998 kom den nye 3-serie på markedet med teknisk modificerede benzinmotorer, som kort tid efter også fandt vej til 5-serien. Det drejede sig om følgende modeller:

 520i M52TÜ B20 9/1998−8/2000
 523i M52TÜ B25 9/1998−8/2000
 528i M52TÜ B28 9/1998−8/2000
 535i M62 B35 8/1998−2003
 540i M62TÜ B44 fra 8/1998 (540i Touring kom i 1997)

En del af modificeringen var en forøgelse af drejningsmomentet (frem for alt ved lave omdrejningstal), motorydelsen på ottecylindrede motorer og effektiviteten − altså forbedret effekt ved samme eller lavere brændstofforbrug. Dette blev på nogle af motorerne opnået ved brug af variabel knastakselstyring ("Doppel-Vanos") også på udstødningssiden (hidtil kun på indsugningssiden).

For at finde ud af hvor mange cylindre motoren har, er det nok at kigge på de såkaldte BMW-nyrer. På alle V8-modeller (535i, 540i og M5) er de udstyret med diskrete forkromede vertikale striber, mens de på de fire- og sekscylindrede modeller har sorte striber.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Alpina

Flådeversioner 
Da E39 også var udbredt blandt flådekunder, kunne en del af motorerne også leveres i neddroslede versioner til flådekunder:
 520i (1991 cm³) med 100 kW (136 hk) i stedet for de sædvanlige 110 kW (150 hk)
 520i (2171 cm³) med 120 kW (163 hk) i stedet for de sædvanlige 125 kW (170 hk)
 520d med 92 kW (125 hk) i stedet for de sædvanlige 100 kW (136 hk)
 523i med 120 kW (163 hk) i stedet for de sædvanlige 125 kW (170 hk)
 525td med 77 kW (105 hk) i stedet for de sædvanlige 85 kW (115 hk)
 530d med 120 kW (163 hk) i stedet for de sædvanlige 135 kW (184 hk)

Tuning 
Ud over BMW M5 fandtes E39 også i tunede varianter fra forskellige tuningsfirmaer og bilfabrikanter. Hertil hørte for eksempel Alpina, Hartge såvel som AC Schnitzer.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne er/var 5-serien E39 klassificeret som følger:
 2003: Mindst 15% bedre end middelbilen
 2005: Mindst 15% bedre end middelbilen
 2007: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2009: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2011: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2013: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2015: Mindst 20% bedre end middelbilen

Afslutning af produktionen og efterfølgere 
E39 Limousine var i produktion frem til juli 2003, hvor efterfølgeren E60 kom ud til forhandlerne. Touring blev derefter fortsat fremstillet indtil introduktionen af dens efterfølger E61 i maj 2004.

BMW E39 på film 
I følgende film kan man se modeller fra denne 5-serie:
 Frasier (1996−2004) med Kelsey Grammer − sort 540i med grå lædersæder
 60 sekunder (2000) med Nicolas Cage − 540i
 De blodrøde floder (2000) med Jean Remo − 540i
 Scary Movie (2000) med Anna Faris − 540i
 The Hire Chosen (2001) − 540i
 The Hire Star (2001) − M5
 Mr. & Mrs. Smith (2005) − optisk modificeret rækkesekser
 Borat (2006) − optisk modificeret 520i i Alpinhvid III
 Du Almægtige, Evan (2007) − 525i
 Motel (2007) − 528i
 Fast & Furious (2009) − optisk modificeret 540i
 Don't Be Afraid of the Dark (2010) − sort 5-serie
 Fast & Furious 5 (2011) − sort 5-serie med seks cylindre

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1996, 1998, 2000, 2001 og 2002 (på tysk og fransk).
 BMW 520i/523i/528i/535i/540i/525td/525tds Limousine/touring instruktionsbog. BMW AG, oktober 1996. Varenr. 01 48 9 790 038 dänisch.
 BMW 520i/523i/528i/535i/540i/525td/525tds/530d Limousine/touring instruktionsbog. BMW AG, august 1999. Varenr. 01 40 0 155 071 de (på tysk).
 BMW 520i/523i/528i/535i/540i/525td/525tds/530d Limousine/touring instruktionsbog. BMW AG, august 2001. Varenr. 01 48 0 156 211 da.

Eksterne henvisninger 

 

E39
Øvre mellemklassebiler
Baghjulstrukne biler
Stationcars
Biler introduceret i 1995
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne